Мурундава (, ) — город на Мадагаскаре.

География 
Расположен на западе страны, в дельте реки . Административный центр региона Менабе, который входит в состав провинции Тулиара.

Население 
Население по данным на начало 2012 года составляет 41 819 человек; население по данным переписи 1993 года насчитывало 25 021 человек.

Транспорт 
Имеется аэропорт, принимающий внутренние рейсы Антананариву и Тулиара. Расстояние до столицы страны по дороге составляет около 750 км. Важной частью экономики города является рыболовство.

Примечания 

Города Мадагаскара